A New Day Has Come — восьмой англоязычный студийный альбом Селин Дион, издан в 2002 году.

Выпуск A New Day Has Come ознаменовал возвращение Селин Дион в мировую музыкальную индустрию после её трёхлетнего «творческого отпуска». Запись «A New Day Has Come» началась 28 августа 2001 года на студии Пикколо (Studios Piccolo) в Монреале. Датой всемирного релиза альбома стало 25 марта 2002 года, 26 марта он был выпущен в Северной Америке, и сразу дебютировал под номером один в Billboard 200. Так же Альбом дебютировал как номер один в 17 странах, в том числе Великобритании и Канаде. Альбом стал трижды платиновым в США и шесть раз платиновым в Канаде.

Список композиций

Синглы 
1. «A New Day Has Come», дата выхода: 11 марта 2002

2. «I’m Alive», дата выхода: 12 августа 2002

3. «Goodbye’s (The Saddest Word)», дата выхода: 18 ноября 2002

4. «At Last», дата выхода: 9 декабря 2002

5. «Have You Ever Been in Love», дата выхода: 13 апреля 2003

6. «Aún Existe Amor», дата выхода: сентябрь 2002

История релиза

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы Селин Дион
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Альбомы, спродюсированные Робертом Лангом
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums